Кра́сная река может означать:

 Красная река, Хонгха — река в Китае и Вьетнаме.
Красная Река — село в Старомайнском районе Ульяновской области, Россия.
 «Красная река» — фильм Говарда Хоукса.

См. также 
 
 Красный канал